Marabu steht für:
 Marabu (Leptoptilos crumeniferus), Vogelart in der Familie der Störche
 Marabus (Leptoptilos), Gattung in der Familie der Störche
 Marabu (Unternehmen), deutsches Druckunternehmen
 Marabu Airlines, estnische Fluggesellschaft
 BFW-3 Marabu, Leichtflugzeug der Bayerischen Flugzeugwerke aus den 1920er-Jahren

Marabú steht für:
 Dichrostachys cinerea, Pflanzenart in der Familie der Hülsenfrüchtler

Siehe auch:
 Marabou, schwedische Schokoladenmarke
 Marabout, westafrikanische Bezeichnung für islamische Heilige oder deren Gräber
 Marabut, philippinische Stadtgemeinde